Караваєв Арсеній Васильович (1903—1970) — удмуртський державний діяч.
 Караваєв Артем Володимирович ( 1992) — російський хокеїст, захисник.
 Караваєв Володимир Опанасович (1864—1939) — український ентомолог, доктор біологічних наук.
 Караваєв Володимир Опанасович (1811—1892) — доктор медицини, один із організаторів медичного факультету в Києві та перший його декан.
 Караваєв Костянтин Семенович (1894—1978) — український радянський політичний діяч, міністр державного контролю Української РСР.
 Караваєв Олександр Львович (1855—1908) — громадський та політичний діяч, публіцист, лікар. Доктор медицини.
 Караваєв Олег Миколайович (1936—1978) — радянський борець греко-римського стилю, олімпійський чемпіон.
 Караваєв Олександр Олександрович ( 1992) — український футболіст, півзахисник.

Російські прізвища